Chantry Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Chantry Island, Ontario, ö, 
 Chantry Island, Nunavut, ö,